
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Jules-Lebrun :

Rue Jules Lebrun à Bruxelles

Rue Jules-Lebrun à Boult-sur-Suippe
 Rue Jules-Lebrun à Rennes

Notes et références

Voir aussi 
 

Jules-Lebrun Rue